Flagellum peut faire référence à:
 Flagellés, organismes eucaryotes unicellulaires dotés de flagelles
 Parasuta flagellum, espèce de serpents de la famille des Elapidae . 
 Coluber flagellum, espèce de serpents de la famille des Colubridae .
 Nekhekh,  fléau symbolique des pharaons - retrouvé dans un hiéroglyphe, le pharaon assis tenant un flagellum.